Leyden puede hacer referencia a:

 Leyden, antigua grafía de la ciudad y municipio de Leiden, en la provincia de Holanda Meridional (Países Bajos).
 El queso Leyden, queso especiado tradicional de la cocina de los Países Bajos.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos de Estados Unidos:
 Leyden, pueblo del condado de Franklin, en el estado de Massachusetts.
 Leyden, pueblo del condado de Lewis, en el estado de Nueva York.
 Port Leyden, villa del condado de Lewis, en el estado de Nueva York.

Además, puede hacer referencia a:

 La botella de Leyden, dispositivo que permite almacenar cargas eléctricas.